Монастырское (; до 2016 года — Ма́рксово, ) — село на Украине, находится в Немировском районе Винницкой области.

Код КОАТУУ — 0523085101. Население по переписи 2001 года составляет 989 человек. Почтовый индекс — 22872. Телефонный код — 4331.
Занимает площадь 2,679 км².

Адрес местного совета 
22872, Винницкая область, Немировский р-н, с. Монастырское

Ссылки 
 Монастырское на сайте Верховной рады Украины 

Населённые пункты Немировского района
Переименованные населённые пункты Украины
Населённые пункты, названные в честь Карла Маркса